Couder ist der Familienname folgender Personen:

 Amédée Couder (1797–1864), französischer Architekt und Zeichner
 André Couder (1897–1979), französischer Optiker und Astronom
 Auguste Couder (um 1790–1873), französischer Maler
 Emile-Gustave Couder († 1903), französischer Maler
 Stéphanie Couder († um 1865), französische Malerin, Zeichnerin und Radiererin
 Yves Couder (1941–2019), französischer Physiker

Couder steht für:
 Couder (Mondkrater), einen Krater auf der Mondrückseite

Siehe auch:
 Coudert